De kwalificatie voor het tennistoernooi op de Olympische Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië, werd niet bepaald door een kwalificatietoernooi, maar door de wereldranglijsten van de tennisbonden (ATP en WTA).

Kwalificatiecriteria enkelspel

Top 56 wereldranglijst 
Alle spelers kunnen zich plaatsen door hun positie op de wereldranglijst van de ATP en de WTA die gepubliceerd werd op 6 juni 2016. De ATP en WTA rankings zijn gebaseerd op resultaten van de afgelopen 52 weken. De verschillende toernooien georganiseerd in twee maandelijkse periode tussen de deadline van 6 juni en het begin van de Olympische Spelen tellen niet mee. De top 56 zal direct worden toegelaten, indien zij voldoen aan onderstaande eisen.

Fed-/Davis Cup eis
De spelers moesten in de periode tussen de Olympische Spelen van 2012 en 2016 drie keer hebben deelgenomen aan een Fedcup- (vrouwen) of Daviscupwedstrijd, als zij in aanmerking wilden komen voor een plek op de Olympische Spelen. Deze eis werd verminderd naar twee deelnames in de periode tussen de Olympische Spelen van 2012 en 2016, als hun land drie van de vier jaar heeft gespeeld in de Zonegroep van de Fed-/Daviscup of als een speler zijn of haar land meer dan twintig keer had vertegenwoordigd. Daarnaast moesten alle spelers hebben deelgenomen aan een Fed-/Daviscupwedstrijd in 2015 of 2016 en een goede relatie hebben met hun Nationaal Olympische Comité.

Definitieve kwalificatieplaatsen (ITF-plaatsen) 
Naast de kwalificatie op basis van de wereldranglijst waren er nog zes definitieve kwalificatieplaatsen (ITF-plaatsen) te vergeven. Deze plaatsen werden door de ITF toegewezen op basis van de volgende volgorde:
Gastheerlandvertegenwoordiging: als het gastheerland geen gekwalificeerde speler heeft via directe toelating, wordt de best gerangschikte speler uit het gastheerland op basis van de wereldranglijst van 6 juni 2016 aangewezen.
Regionale vertegenwoordiging: als een van de zes ITF regionale associaties geen speler op de Olympische Spelen had, werd de best gerangschikte speler uit deze regio aangewezen op basis van de wereldranglijst van 6 juni 2016, op voorwaarde dat deze speler in de top 300 stond.
Goudenmedaillewinnaar/grandslamwinnaar (max. twee plaatsen): een speler die niet direct is toegelaten, maar onlangs een gouden medaille in het olympische enkelspel of een grandslamtoernooi heeft gewonnen wordt aangewezen, op voorwaarde dat deze speler in de top 200 van de enkelspel ranking (op basis van de wereldranglijst van 6 juni 2016) staat. De quota van zes deelnemers per land mag niet reeds vol zijn. Als meer dan twee spelers in aanmerking komen, wordt de speler aangewezen met de meeste gewonnen titels. Indien dit aantal gelijk is, wordt de speler met de hoogste ranking op 6 juni 2016 aangewezen.
Universaliteit (max. twee quota plaatsen): als er plaatsen overblijven worden deze toegewezen aan de best gerangschikte speler op de internationale enkelspel ranking van 6 juni 2016 van een NOC dat nog geen vertegenwoordiging heeft in het enkelspel.
Indien de plaatsen nog niet zijn opgevuld middels bovenstaande criteria, worden de overgebleven plaatsen toegewezen aan de best gerangschikte speler die nog niet gekwalificeerd is, rekening houdend met het maximumaantal spelers per NOC.

Nationaal Olympisch Comité
Elk Nationaal Olympisch Comité (NOC) mocht deelnemen met 6 mannelijke en 6 vrouwelijke atleten, met een maximum van 4 deelnames in de individuele evenementen en 2 paren in de dubbel evenementen. Elke speler in de top 56 mocht naar de Olympische Spelen, indien het NOC geen andere eisen stelde en aan de overige eisen werd voldaan. De atleten mochten deelnemen aan zowel het enkelspel als het dubbelspel. Dubbelspel spelers in de top 10 van de wereldranglijst op 6 juni 2016 mochten spelen met elke atleet die een enkelspel of dubbelspel ranking heeft (hierbij dient wel rekening te worden gehouden, dat het maximale aantal van 6 spelers per land niet wordt overschreden).

Aanvullende eisen NOC*NSF 
Het NOC*NSF stelde aangescherpte eisen voor Nederlandse tennissers die aan de Olympische Spelen wilden deelnemen. Een speler moest in de top 40 van de opgeschoonde ATP/WTA-wereldranglijst staan of in het jaar voorafgaand aan de Olympische Spelen top 16 op een grandslam/ATP World Tour Masters 1000/WTA Premier Mandatory-toernooi hebben bereikt (en in de top 56 staan op de wereldranglijst per 6 juni 2016) om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Kwalificatiecriteria dubbelspel 
Het dubbelspeltoernooi voor mannen en vrouwen bestond uit 32 teams met een maximum van twee teams per NOC. De 32 plaatsen werden ingevuld middels 24 'Direct toegelaten plaatsen' en 8 'Definitieve kwalificatieplaatsen (ITF-plaaten)'.

Top 10 wereldranglijst dubbelspel
De spelers die in de top 10 van de wereldranglijst in het dubbelspel stonden, werden direct toegelaten. Zij mochten met elke speler die op 6 juni 2016 een enkel- of dubbelspel ranking heeft deelnemen. Het betreffende NOC waaronder de speler viel moest wel toestemming geven voor een dubbelspel team. Er moest bovendien rekening worden gehouden met het maximale aantal van zes spelers per NOC.

Gecombineerde ranking
De overige 'Direct toegelaten' plaatsen werden toegewezen op basis van de gecombineerde wereldranking van elk team, waarbij de hoogste ranking (enkel- of dubbelspel) van elke speler werd genomen.

Definitieve kwalificatieplaatsen (ITF-plaatsen) 
Naast de kwalificatie op basis van de wereldranglijst waren er nog acht definitieve kwalificatieplaatsen (ITF-plaatsen) te vergeven. Deze plaatsen werden door de ITF toegewezen op basis van de volgende volgorde: 

1. Gastheerlandvertegenwoordiging: als het gastheerland geen gekwalificeerd dubbelspel heeft via directe toelating, zal een dubbelspel team worden toegelaten, indien de gecombineerde ranking van het team op 6 juni 2016 niet boven de 500 uitkomt.
2. Regionale vertegenwoordiging: als een van de zes ITF regionale associaties geen dubbelspel op de Olympische Spelen heeft wordt het best gerangschikte team uit deze regio aangewezen, op voorwaarde dat de gecombineerd ranking niet boven de 300 uitkomt 6 juni 2016. Prioriteit wordt gegeven aan de regio, met de minste spelers in het enkelspel.
3. Indien de plaatsen nog niet zijn opgevuld middels bovenstaande criteria, worden de overgebleven plaatsen toegewezen aan het best gerangschikte team (op basis van de gecombineerde ranking) dat nog niet gekwalificeerd is, rekening houdend met het maximumaantal van spelers per NOC.

Aanvullende eisen NOC*NSF
Het NOC*NSF stelde aangescherpte eisen voor Nederlandse tennissers die aan de Olympische Spelen wilden deelnemen. Een dubbelspelteam dat zich kwalificeerde middels een van de acht 'definitieve kwalificatieplaatsen' werd niet toegelaten door het NOC*NSF.

Aanvullende voorwaarde voor een team dat zich heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen was dat men voorafgaand aan de Olympische Spelen ten minste driemaal als koppel had gedubbeld in wedstrijden.

Gekwalificeerde spelers
Dit is de voorlopige lijst van gekwalificeerde spelers die op 19 juli 2016 werd gepubliceerd door de ITF.

Mannenenkelspel

-* Aljaž Bedene kwam eerder uit voor Slovenië, waardoor hij niet in aanmerking komt  om uit te komen voor Groot-Brittannië. Zijn deelnames voor het Sloveense Davis Cup team tellen niet mee.
-** Robin Haase voldeed niet aan de eisen van het NOC*NSF (top 40 opgeschoonde wereldranglijst 6 juni 2016), maar wordt toch toegelaten door het NOC*NSF omdat hij zich al had gekwalificeerd voor het dubbelspel met Jean-Julien Rojer.

Vrouwenenkelspel

 A. Jaren doorgebracht exclusief in de zone Round Robin-format tijdens de vierjarige olympische cyclus.
 B. Inclusief de Fed Cup-wereldgroepfinale van 2012.
 C. Francesca Schiavone was aanvankelijk door de ITF uitgenodigd, maar zij zag van deelname af. Haar plaats werd toegewezen aan Wang Qiang.

Mannendubbelspel

 GR = Gecombineerde ranking. De beste ranking (enkelspel of dubbelspel) van speler A wordt opgeteld bij die van speler B om te komen tot de gecombineerde ranking.

Vrouwendubbelspel

 GR = Gecombineerde ranking. De beste ranking (enkelspel of dubbelspel) van speler A wordt opgeteld bij die van speler B om te komen tot de gecombineerde ranking.
 § = Francesca Schiavone was aanvankelijk door de ITF uitgenodigd om deel te nemen aan de zijde van Karin Knapp, maar zij zag van deelname af. Hun plek is overgenomen door het Roemeense team bestaande uit Raluca Olaru en Andreea Mitu.

Gemengd dubbelspel
Het gemengde dubbelspeltoernooi zal bestaan uit 16 teams. Het ITF zal de teams bepalen uit de spelers die al zijn gekwalificeerd voor het enkel- of dubbelspel. Hierbij wordt rekening gehouden met de ranking qua enkel- en dubbelspel van 6 juni. Daarnaast zijn er vier 'definitieve kwalificatieplaatsen' die worden verdeeld volgens dezelfde voorwaarden als bij het dubbelspel

 GR = Gecombineerde ranking. De beste ranking (enkelspel of dubbelspel) van speler A wordt opgeteld bij die van speler B om te komen tot de gecombineerde ranking.

Kwalificatie